Ingstetten ist der Name folgender Orte:

 Ingstetten (Inchenhofen), Ortsteil der Gemeinde Inchenhofen, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Ingstetten (Roggenburg), Ortsteil der Gemeinde Roggenburg, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Ingstetten (Schelklingen), Ortsteil der Stadt Schelklingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg